Samsung SCH-A890 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Подібні моделі 
 Samsung SCH-E380
 Samsung SCH-V420
 Samsung SCH-V500
 Samsung PM-A740
 Grundig C310

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SCH-A890  

A